János Jakab (* 23. Juli 1986 in Budapest) ist ein ungarischer Tischtennisspieler, der seit 1999 international auftritt. Er nahm bisher (2016) an elf Weltmeisterschaften und einmal bei Olympischen Spielen teil.

Werdegang 
Erste internationale Erfolge erzielte János Jakab bei Jugend-Europameisterschaften. 1999 und 2001 wurde er mit der ungarischen Mannschaft Meister, 2001 siegte er zudem im Doppel mit Krisztian Molnar. 2003 erreichte er im Einzel das Endspiel, das er gegen Christian Süß verlor. Ein Jahr später wurde er Jugend-Europameister im Einzel und auch im Mixed mit Li Bin (Ungarn).

Von 2005 bis 2015 war János Jakab bei elf Weltmeisterschaften vertreten, kam dabei jedoch nie in die Nähe von Medaillenrängen. 2008, 2011 und 2013 nahm er an den Europameisterschaften teil. Im Doppel mit Dániel Kosiba erreichte er 2011 das Viertelfinale.

2008 qualifizierte er sich für den Einzelwettbewerb bei den Olympischen Spielen. Hier besiegte er in der ersten Runde den Franzosen Patrick Chila, schied danach aber gegen Christian Süß aus.

Bisher wurde János Jakab fünf Mal nationaler Ungarischer Meister im Einzel (2007, 2008, 2009, 2011, 2014). Mit dem Verein Budapesti Vasutas SC wurde er 2003, 2004 und 2005 ungarischer Mannschaftsmeister, 2007 holte er den Titel mit Lombard-BVSC Budapest. In der Saison 2010/11 spielte er in der deutschen Bundesliga bei Borussia Düsseldorf und wurde dort mit dem Team zum Deutschen Pokalsieger und Sieger der Champions League. Später spielte er in Frankreich und Österreich.

Im September 2010 wurde János Jakab in der ITTF-Weltrangliste auf Platz 57 geführt.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
   (abgerufen am 10. Oktober 2016)
  (abgerufen am 10. Oktober 2016)

Tischtennisspieler (Ungarn)
Olympiateilnehmer (Ungarn)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Geboren 1986
Mann
Ungar